Aristeo puede referirse a:

 Aristeo es un dios menor de la mitología griega, hijo de Apolo y la cazadora Cirene. 
 Aristeo fue un filósofo pitagórico de la Antigua Grecia.
 Aristeas de Corinto, llamado también Aristeo, militar griego del 
 El autor de la Carta de Aristeas o Carta a Filócrates, obra judeo-helenística del , incluida entre los libros apócrifos de la Biblia. 
 Aristeo de Mármora fue un judío alejandrino del  o 
 Aristeas de Proconeso, llamado también Aristeo, viajero y poeta griego del 
 (2135) Aristaeus es un asteroide Apolo descubierto del 17 de abril de 1977 por Schelte John Bus y Eleanor Francis Helin desde el observatorio de Monte Palomar.